Żyła zespalająca dolna (łac. vena anastomotica inferior), zwana również żyłą Labbego (łac. vena anastomotica Labbei) lub żyłą zespalającą tylną (łac. vena anastomotica posterior) – żyła zespalająca łącząca żyłę środkową powierzchowną mózgu na powierzchni wypukłej płata skroniowego z zatoką poprzeczną. Niekiedy od żyły zespalającej dolnej odchodzi odnoga, podążająca ku górze do zatoki strzałkowej górnej.

Przypisy 

Żyły
Mózgowie